Zamir steht für:

 Zamir Transnational Network, ein Mailbox-Netzwerk auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien, siehe Digitalcourage #BIONIC und das Zamir Transnational Network
 Zamirchor, ein gemischter Chor aus Bayreuth

Zamir ist der Familienname folgender Personen:
 Anat Zamir (1962–2018), israelisches Model
 Daniel Zamir (* 1980), israelischer Jazzmusiker und Saxophonist
 Israel Zamir († 2014), israelischer Schriftsteller
 Michal Zamir (* 1964), israelische Schriftstellerin
 Oren Zamir (* 1988), israelischer Eishockeyspieler
 Tzwi Zamir (* 1925), israelischer Offizier und Geheimdienstchef
 Yitzhak Zamir (* 1931), israelischer Jurist

Siehe auch:
 Samir